FJB steht für:
 Feldjägerbataillon (Abkürzung in Österreich) 
 Fender Jazz Bass, US-amerikanischer E-Bass
 Fischer FJB, eines der Verlagsprogramme des S. Fischer Verlags
 Franz-Josefs-Bahn
 Wien Franz-Josefs-Bahnhof

Abkürzung